Натуральне число 72
 72 рік до нашої ери
 72 рік нашої ери